Мансу́ров — фамилия арабского происхождения, образованная от имени Мансур («победоносный»).

Известные носители

А 
 Мансуров, Аймухамет Копежанович (1917—2000) — советский казахский партийный и государственный деятель.

Б, В 
 Мансуров, Бахрам Мешади Сулейман оглы (1911—1985) — советский, азербайджанский тарист, народный артист Азербайджанской ССР.
 
 Мансуров, Булат Богаутдинович (1937—2011) — советский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Мансуров, Бурхан Хуснутдинович (1889—1942) — татарский государственный деятель, председатель ТатЦИКа в 1920—1921 годах.
 Мансуров, Валерий Андреевич (род. 1937) — российский социолог.

Д 
 Мансуров, Дильшод Исматович (род. 1983) — узбекский борец вольного стиля.

З 
 Мансуров, Зиннур Музипович (род. 1949) — советский и российский татарский поэт.
 Мансуров, Зия Мансурович (1916—1965) — советский татарский поэт.
 Мансуров, Зулхаир Аймухаметович (род. 1946) — советский учёный, профессор, академик, член Высшего научно-технического совета МОН РК.

И 
 Мансуров, Иван Алексеевич — воевода XVI века, посланный в 1585 году в Сибирь на помощь Ермаку.
 Мансуров, Илья Александрович — генерал-майор, георгиевский кавалер (1833).

М 
 Мансуров, Михаил Филиппович (1916—1993) — актёр, народный артист СССР (1978).
 Мансуров, Мухаммадгата (1834—1924) — религиозный и общественный деятель, ишан, просветитель, предприниматель и меценат.

Н

П 
 
 Мансуров, Пётр Григорьевич (Епископ Петр; род. 1954) — епископ Русской православной церкви.

Р 
 Мансуров, Рамиль Мазахир оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Мансуров, Рамис Фаридович (род. 1973) — украинский футболист, Заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Украины.

С, Т 
 Мансуров, Сергей Павлович (1890—1929) — священник, историк церкви.
 Мансуров, Таир Аймухаметович (род. 1948) — государственный деятель Казахстана.

Ф 
 Мансуров, Фарид Салман оглы (род. 1982) — азербайджанский борец классического (греко-римского) стиля, олимпийский чемпион.
 Мансуров, Фуат Шакирович (1928—2010) — российский дирижёр и педагог.

Э, Я 
 Мансуров, Эльдар Бахрам оглы (род. 1952) — азербайджанский композитор, народный артист Азербайджана.
 Мансуров, Яков Давыдович — сын боярский, постельничий на службе у великого князя московского Василия III.



См. также 
 Мансурово
 Мансуровский переулок

Примечания